Jean-Louis Victor Grisart (1797-1877), architecte français ;
 Charles Grisart (1837-1904), compositeur d'opéra français.